Dreibrunnentalbach heißen folgende Gewässer:

 Dreibrunnentalbach (Isenach) oder Stütertalbach, rechter Zufluss der Isenach vor Jägerthal, Stadt Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Dreibrunnentalbach (Scheidbach), rechter Zufluss des Scheidbachs (zum Wartenbach) westlich von Hermersbergerhof, Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz